La denominación Condado de McPherson puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de McPherson, condado de Dakota del Sur.
 Condado de McPherson, condado de Kansas.
 Condado de McPherson, condado de Nebraska.